Wąsosz heißen folgende Orte in Polen:
Wąsosz (Herrnstadt), Stadt im Powiat Górowski, Woiwodschaft Niederschlesien
Wąsosz (Powiat Grajewski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Grajewski, Woiwodschaft Podlachien
Gemeindeangehörige Dörfer:
Wąsosz (Złotów) (Wonzow), Dorf in der Gmina Złotów, Powiat Złotowski, Woiwodschaft Großpolen
Wąsosz (Fałków), Dorf in der Gmina Fałków, Powiat Konecki, Woiwodschaft Heiligkreuz 
Wąsosz (Końskie), Dorf in der Gmina Końskie, Powiat Konecki, Woiwodschaft Heiligkreuz
Wąsosz (Szubin) (Wonsosch), Dorf in der Gmina Szubin, Powiat Nakielski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern 
Wąsosz (Koniecpol), Dorf in der Gmina Koniecpol, Powiat Częstochowski, Woiwodschaft Schlesien 
Wąsosz (Konopiska), Dorf in der Gmina Konopiska, Powiat Częstochowski, Woiwodschaft Schlesien 
Wąsosz (Złocieniec) (Bruchhof), Siedlung in der Gmina Złocieniec, Powiat Drawski, Woiwodschaft Westpommern